Nannoscincus maccoyi är en ödleart som beskrevs av  Lucas och FROST 1894. Nannoscincus maccoyi ingår i släktet Nannoscincus och familjen skinkar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skinkar
maccoyi